Сона́ли Бендре́ Бехл (, ; 1 января 1975, Бомбей, Махараштра, Индия) — индийская  ,  и , чья карьера началась в 1994 году. Трёхкратный лауреат Star Screen Award в различных категориях.

Биография 
Сонали родилась 1 января 1975 года в Бомбее. Помимо неё в семье было ещё три дочери.
Она училась в школах Kendriya Vidyalaya Malleswaram в Бангалоре, средней школе в Тхане, а затем в женской школе в Дехрадуне.

В начале карьеры работала моделью, но решила стать актрисой после того, как прошла конкурс «Star Dust Talent Search». Приняв решение, изучила актёрское мастерство. В 1994 году дебютировала в фильме , вместе с популярным в то время актёром Говиндой. Фильм провалился в прокате, но принёс актрисе две награды за лучшую дебютную женскую роль.

В конце 1990-х годов её хинди-язычные фильмы проваливались в прокате. В 1999 году актриса дебютировала в тамильском кино с фильмом Kadhalar Dhinam, который имел коммерческий успех. В 2000 году она впервые снялась в каннадаязычном фильме. Фильм назывался Preethse и являлся ремейком триллера «Жизнь под страхом», а пару актрисе составили популярные в штате актёры Упендра и Шива Раджкумар. Успешным стал также телугу-язычный дебют Murari в паре с Махешем Бабу, вышедший в 2000 году.

Последним фильмом на данный момент, в котором Сонали сыграла главную роль, стал телугуязычный ремейк фильма «Братан Мунна» —  с участием Чирандживи.

Помимо её актёрского таланта, она также являлась танцовщицей и танцевала в песнях «Humma Humma» для фильма «Бомбей», «Aara Hile Chapara Hile» для фильма Apne Dam Par и «Mujhe Saajan Ke Ghar Jaana Ha» для фильма «Беглянка».

Летом 2012 года были слухи, что Сонали будет членом жюри в программе India's Got Talent четвёртого сезона, которые, однако, не подтвердились.
В 2013 году она снялась в фильме .
Её персонаж не вписывался в обычную форму всех женских персонажей второго плана, но имел свою собственную личность. Именно это сделало его особенным.

Личная жизнь 
С 12 ноября 2002 года Сонали замужем за режиссёром . У супругов есть сын — Ранвир Бехл (род. 11.08.2005).

4 июля 2018 года Бендре сообщила в Twitter, что недавно ей был диагностирован рак в серьёзной стадии, который уже дал метастазы; в настоящее время она проходит курс лечения в одном из Нью-Йоркских госпиталей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards